N19 oder N 19 steht für:

 Nationalstraße 19 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 19, Nationalstraße in Frankreich
 N 19 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine
 N19 (Burkina Faso), Fernstraße in Burkina Faso
 N19 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N19 (Togo), Fernstraße in Togo
 Nauwieser 19, Kultur- und Werkhof in Saarbrücken